CND se poate referi la:
 Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, conform codului IATA
 CND (calculator)